Het CCCF-kampioenschap 1955 was het 7e toernooi van het CCCF-kampioenschap. Het toernooi werd gehouden van 14 augustus tot en met 29 augustus 1955 en werd gespeeld in Honduras. Costa Rica won het toernooi voor de vijfde keer.

Deelnemende landen

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in Honduras
Voetbal in 1955